Серо Гранде има више значења:

 Серо Гранде (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Гранде (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Гранде (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Гранде (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Гранде (Кардонал), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Гранде (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Гранде (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Гранде, Веинте Баранкас (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Гранде (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Гранде (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Гранде (Сан Франсиско Исхуатан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гранде (Сан Габријел Мистепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гранде (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гранде (Санта Марија Гијенагати), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гранде (Санта Инес де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Гранде (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Серо Гранде (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Серо Гранде (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Гранде (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Гранде (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Гранде (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Гранде (Казонес де Ерера), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде (Филомено Мата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде, Адолфо Руиз Кортинес (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Гранде, Ранчо Нуево (Хучипила), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Серо Гранде (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику